Pentapolis (iz grškega  [pénte] - pet in   [pólis]  - mesto, država) je zveza petih mest, ki so se združila iz administrativnih, političnih ali verskih vzrokov. Uporablja se predvsem v sledečih zvezah:
Sirakuška pentapolis (Ortigia, Akradina, Tike, Neapolis, Epipolis): v petem stoletju pr. n. št. so Grki razširili Sirakuzo z gradnjo teh petih predmestij izven obzidja.
Aurunška pentapolis (Ausona, Minturnae, Sinuessa, Suessa, Vescia): V četrtem stoletju pr. n. št. so se mesta plemena Aurunci združila, da bi zaustavila Rimljanski napad.
Libijska pentapolis (Cirene, Teucheira, Berenice (Bengasi), Apollonia, Barca): trgovska zveza grških kolonij v tretjem stoletju pr. n. št. na Cirenajki (vzhodni del današnje Libije, ki se je dolgo imenoval kar Pentapolis).
Bizantinska pentapolis (Ariminum, Pisaurum, Fanum Fortunae, Sena Gallica, Ancona): eno od vojaških okrožij, na katere je bil v šestem stoletju razdeljen Italijanski eksarhat.
Saturnova pentapolis (Alatri, Anagni, Aquino, Arpino, Atina): skupina mest v današnji italijanski pokrajini Frosinone, ki naj bi jih po legendi ustanovil bog Saturn.